Пилишвёрёшвар () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 12 780 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки
 Карта города 

Города Венгрии